Papež Klemen XII. (rojen kot Lorenzo Corsini), italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal, * 7. april 1652, Firence, † 6. februar 1740.

Papež je bil med letoma 1730 in 1740.

Življenjepis

Poreklo in študij 

Lorenzo Corsini se je rodil kot četrti od sedmerih otrok v Florenci 7. aprila 1652; njegov oče je bil premožen trgovec Bartolomeo Corsini, marchese di Sismano e Casigliano, mati pa Elisabetta Strozzi, sestra vojvoda od Bagnuola. Starša sta torej izhajala od starodavnega florentinskega plemstva. Njegov daljni sorodnik je bil sveti Andrej Corsini (1301-1374), njegov stric pa kardinal Neri Corsini (1614-1678). 

Klemen XII. je peti in doslej zadnji papež, ki izhaja iz Florence.

Lovrenc je začel študije doma, nadaljeval pa pri jezuitih na rimskem Collegio Romano, potem pa na Univerzi v Pisi, kjer je dosegel doktorat iz cerkvenega in civilnega prava.

V domačem kraju Pisi je bil tudi član znamenite znanstveno-umetniške akademije - Accademia della Crusca .

Cerkvene službe 

Corsini je opravljal odvetniško dejavnost pod sposobnim vodstvom svojega strica, kardinala Nerija Corsinija (1614-1678). Po smrti strica in očeta leta 1685 bi Corsini, zdaj triintridesetletnik, vsekakor postal vodja Corsinijev. Namesto tega se je odpovedal pravici do prvorojenstva in od Inocenca XI. (1676–1689) kupil po takratnem običaju za 30.000 škudov položaj prelata ter je svoje bogastvo in prosti čas posvetil širitvi dragocene knjižnice, ki mu jo je zapustil stric.Corsinijev dom na Piazza Navona je bil središče rimskega znanstvenega in umetniškega življenja.

 1685: upravnik pisarne. Pozneje postal zakladničar v Apostolski zbornici (finančni urad papeške uprave);
 13. februar 1690: Aleksander VIII. ga imenuje za upravnika »kašče« (Grascia);
 10. april 1690 - 12. julij 1730: naslovni nadškof Nikomedije ;
 18. junija 1690: prejme škofovsko posvečenje.
 1. julij 1690: apostolski nuncij na Dunaju. Ni pa mogel prevzeti službe, kajti cesar Leopold I. Habsburški ni sprejel imenovanja, ker je trdil, da se je sam izbral iz ožjega seznama kardinalov. Papež Aleksander VIII. se je postavil po robu; spor je rešil šele naslednik Inocenc XII..;
 6. december 1695: vrhovni zakladničar Apostolske zbornice (takratna pisarna je vključevala tudi Komisariat za morje in Angelski grad);
 17. maj 1706 - 17. november 1725: kardinal-duhovnik;
 25. junij 1706 - 16. december 1720: prevzame v posest kardinalski naslov Santa Susanna;
 9. september 1709: imenovan za papeškega odposlanca v Ferrari;
 19. februar 1710 - 26. januar 1711: predsednik (camerlengo) kardinalskega zbora;
 22. november 1720 - 12. julij 1730: predsednik apostolske signature (vrhovno papeško sodišče);
 16. december 1720 - 17. november 1725: kardinal-duhovnik pri San Pietro in Vincoli;
 17. november 1725: se odloči za naslov kardinal-škof Frascatija;
 12. julij 1730: izvoljen za papeža.

Papež 
[[File:Médaille en or à l'effigie du Pape Clément XII, 1730.jpg|thumb|left|180px|Klemen XII. leta 1730 ]]

Papeške volitve 
Pod Benediktom XIII. se je denarništvo Papeške države bližalo razsulu; nahajalo se je v rokad kardinala Nikolaja Coscia in drugih članov kurije, ki so spretno popolnoma izčrpali finančna sredstva Apostolskega sedeža. Benedikt je umrl leta 1730 in na konklavu, ki je sledil njegovi smrti, je kardinalski zbor po štirih mesecih razpravljanja izbral Corsinija, starega 78 let in slabovidnega: na eno oko ni skoraj nič videl. Opravljal pa je vse pomembne funkcije v Rimski kuriji. Tako je bil Klemen XII. eden izmed najstarejših moških, kar jih je bilo sploh kdaj izvoljenih za papeža.

12. julija 1730 je bil v konklavu izvoljen za papeža; 16. julija istega leta je bil umeščen in kronan.

Izhajajoč iz družin Corsini in Strozzi je novi papež predstavljal smetano florentinske visoke družbe, saj sta ti družini zadnjih sto let dali Cerkvi po kardinala v vsakem rodu.

Delovanje 
[[File:Pope Clement XII bust.jpg|thumb|left|150px|Doprsje Klemena XII.<small>Izdelal Edme Bouchardon.]]</small>

14. avgusta 1730 je postavil za kardinala svojega nečaka Nerija Corsinija, a naslednje leto, 24. septembra 1731, drugega nečaka Giovannija Guadagnija.

Popolnoma slep, z bolečimi napadi takrat neozdravljivega protina, je od leta 1732 bil priklenjen na posteljo, iz katere je sprejemal obiske posameznikov in občinstva ter vodil državniške in cerkvene posle. Obkrožil se je s sposobnimi svetovalci, med katerimi so bili mnogi sorodniki Corsinijev. Njegova družina sicer ni bila deležna posebne pozornosti - z izjemo nakupa in širitve Riarijeve palače v Trastevere, znane kot Palazzo Corsini, ki je od leta 1883 sedež deželne Accademije dei Lincei.

Denarništvo 
Kot papež je Klemen XII. Najprej hotel obnoviti propadlo denarništvo. Od ministrov, ki so zlorabili predhodnikovo zaupanje, je zahteval povračilo. Glavnega krivca, kardinala Coscia, je hudo denarno kaznoval in obsodil na deset let strogega zapora v Angelskem gradu. Pomilostil ga je šele njegov naslednik. Denarni položaj so popravili tudi z obnovitvijo javne loterije, ki jo je zatrl njegov silno tankovestni predhodnik Benedikta XIII. Kmalu se je v zakladnico nabrala letna vsoto skoraj pol milijona škudov. To mu je omogočilo, da se je lotil obsežnih gradbenih del z umetniškimi stvaritvami, po katerih se ga še danes spominjamo, čeprav mu končanih del zaradi slepote ni bilo dano videti..

Cerkvene ustanove 
 Frančiškani
1731 je preklical posebne pravice, ki so jih uživale nemške in belgijske frančiškanske skupnosti. 
 Pasijonisti
23. februarja 1731 je s papeškim brevem potrdil pravila pasijonistov; omogočil jim je pravico, da se posvetijo misijonski dejavnosti. . Družbo je slovesno potrdil papež Klemen XIV. z bulo Supremi apostolatus z dne 16. novembra 1769.
Misijoni
Z brevem Cum sicut iz leta 1735 je omogočil misijonarjem kapucinom opravljanje zdravilstva in kirurgije. 

13. maja 1739 je ukazal, da morajo vsi misijonarji položiti prisego pokorščine, kar je bilo usmerjeno zlasti zoper Riccijeva prilagajanja v Kitajskih misijonih in je najbolj prizadelo jezuite.

Umetnost in stavbarstvo 

Na natečaju za veličastno pročelje Svetega Janeza v Lateranu je zmagal arhitekt Alessandro Galilei. Fasada, ki jo je zasnoval, je morda bolj veličastna kot cerkvena in je bila dokončana 1735. Klemen XII. je v tej starodavni baziliki postavil veličastno kapelo, posvečeno svojemu sorodniku iz 14. stoletja, sv. Andreju Corsiniju. Obnovil je Konstantinov slavolok in zgradil vladno palačo "Consulta" na Kvirinalu. Od kardinala Alessandra Albanija je za 60.000 škudov kupil znamenito zbirko kipov in napisov ter jo dodal v galerijo na Kapitolu. Urejal je rimske ulice in ceste, ki vodijo iz mesta, ter razširil Corso. Začel je zmagoslavni baročni Vodnjak Trevi (Fontana di Trevi), enega od najznačilnejših rimskih okrasov. Pod njegovim vladanjem so v Anconi zgradili pristanišče z urejeno javno cesto, ki je omogočala enostaven dostop do notranjosti. Izsušil je malarična močvirja Chiane blizu Trazimenskega jezera. Papež je leta 1732 ustanovil italo-albansko zavodsko knjižnico San Demetrio Corone v Kalabriji.

Posvečenja 

Papež je posvetil oziroma prištel k svetnikom štiri blažence, med katerimi je najbolj znan Vinko Pavelski. On je tudi poblaženil oziroma prištel k blaženim osem Božjih služabnikov, vključno s svojim predhodnikom papežem Benediktom XI..

Dela

Smrt in spomin 
[[File:Pietro-Bracci-papa-Clemente-XII.jpg|thumb|right|180px|Spomenik Klemenu XII.<small>Pietro Bracci 1738. Zdaj v samostanu benediktinskega območja San Vitale, sedež Narodnega muzeja Ravenna]]</small>

Smrt in pogreb 

Klemen XII. je umrl 6. februarja  1740 ob pol desetih zaradi zapletov v zvezi s protinom. Njegovo truplo so najprej pokopali v Vatikanski baziliki. 

20. julija 1742 pa so prenesli njegove ostanke v njegov grob v Lateranu. Njegov grob se nahaja v Kapeli Corsinijev. Umetniško sta ga obdelala kiparja Maini (1690-1652) in Monaldi (1683-1760). 

Valle (1698-1768) pa je izdelal njegovo doprsje.

Spomin

Columna excelsa 
Malahijeva prerokba pravi o Klemenu XII., da je Vzvišeni steber (; ). Avtor je tukaj mogel namigovati na papeža iz družine Colonna (colonna – steber), čeprav je bil iz družine Corsini; podobno geslo je namreč uporabljeno pri Martinu V., ki pa je bil res iz družine Colonna. Drugi namigujejo na spomenik, ki so ga postavili v njegov spomin ali na uporabo dveh stebrov iz Panteona za kapelo, ki jo je zgradil.

Predniki

Glej tudi 

 Seznam italijanskih rimskokatoliških nadškofov
 Seznam italijanskih kardinalov
 Colonna
 Seznam papežev

Nadaljnje branje 

M. Benedik: Papeži od Petra do Janeza Pavla II., Mohorjeva družba Celje  1989.
Leto svetnikov I-IV (Maks Miklavčič in Jože Dolenc), Zadruga katoliških duhovnikov v Ljubljani (1968-1973).

 
 
Wendy J. Reardon: The Deaths of the Popes: Comprehensive Accounts, Including Funerals, Burial Places and Epitaphs. McFarland 2004.
Richard P. McBrien: Lives of the Popes. San Francisco 2000.

 
 
George L. Williams: Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes. McFarland & Company 1998. p. 114 
John N.D. Kelly: Gran Dizionario Illustrato dei Papi, p.700
 Ludwig von Pastor: "History of the Popes vol. XXXIV", London 1941

Franz Xaver Seppelt–Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Josef Kösel&Friedrich Pustet, München 1933.
Päpste und Papsttum. Herder Lexikon (=HLP). Redaktion: Bruno Steimar. Herder, Freiburg – Basel – Wien 2016.
Lexikon für Theologie und Kirche (=LThK) I-X, 2.völlig neu bearbeitete Auflage, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1957-1967.
A. Ender: Die Geschichte der Katholischen Kirche, Denziger, Einsiedeln-Waldshut-Köln (Denziger Brothers NewYork-Cincinnati-Chicago) 1900.
August Franzen: Pregled povijesti Crkve, Prevedel Josip Ritig, Kršćanska sadašnjost – Glas koncila, Zagreb 1970. (Izvirnik v nemščini: A. Franzen: Kleine Kirchengeschichte, Herder-Bücherei Bd. 237/238. Freiburg i. B. 1968, Druga pregledana in dopolnjena izdaja).

 

Francesco Gligora, Biagia Catanzaro, Edmondo Coccia: I papi della Chiesa. Da San Pietro a Francesco. Armando Editore, Roma 2013.
Juan María Laboa: La storia dei papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene. Jaca Book, Milano 2007. (Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. Iz španščine prevedli: Antonio Tombolini, Emanuela Villa, Anna Serralunga).
Biagia Catanzaro, Francesco Gligora: Breve Storia dei papi, da San Pietro a Paolo VI. Istituto enciclopedico universale, Padova 1975.
Piero Bargellini: Mille Santi del giorno. Vallecchi, Firenze 10.izd. 2000, ponatis 2007.
 John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme S.p.A., 1989, ISBN 88-384-1326-6

Ferenc Chobot: A pápák története. Pátria, Rákospalota 1909.
 
Konrád Szántó OFM:  A katolikus Egyház története (1. in 2. del). Ecclesia, Budapest 1983 in 1985.
B. Bangha: Katolikus lexikon I-IV, A magyar kultúra kiadása, Budapest 1931–1933.

John Norman Davidson Kelly: Dictionaire des papes. Brepols 1996.

Sklici

Zunanje povezave 

 Cardinali nominati da Papa Clemente XII
 Diocesi di Frascati
 Clemente XII in Enciclopedia Treccani
 Giulio Alberoni in Enciclopedia Treccani
 di erudizione storico-ecclesiastica
 Papale di S.Giovanni in Laterano
 di Costantino
 della Consulta
 di Trevi}}

Rojeni leta 1652
Umrli leta 1740
Italijanski rimskokatoliški duhovniki
Italijanski rimskokatoliški škofje
Italijanski rimskokatoliški nadškofje
Italijanski kardinali
Kardinali, ki jih je imenoval papež Klemen XI.
Italijanski papeži
Rimskokatoliški škofje Frascatija
Rimskokatoliški nadškofje Nikomedije
Graditelji Rima
Umrli za protinom